Офрис может означать:

 Отрис — горная цепь в Греции.
 Офрис — род многолетних травянистых растений семейства Орхидных.